Il singolare del torneo di tennis Chicago WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Arthur Ashe che ha battuto in finale Roger Taylor 3-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Marty Riessen (quarti di finale)
 Brian Fairlie (secondo turno)
 Roger Taylor (finale)
 Mark Cox (secondo turno)
 Ken Rosewall (quarti di finale)
 Roscoe Tanner (secondo turno)

 Dick Crealy (semifinali)
 Tom Okker (quarti di finale)
 Tom Gorman (semifinali)
 Arthur Ashe (campione)
 Alex Metreveli (secondo turno)
 Bob Carmichael (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Chicago WCT 1973